Епархия  () — епархия Римско-Католической церкви с центром в городе Сакатекас, Мексика. Епархия Сакатекаса  входит в митрополию Сан-Луис-Потоси. Кафедральным собором епархии Сакатекаса является церковь Успения Пресвятой Девы Марии.

История 
26 января 1863 года Римский папа Пий XI издал буллу Ad Universam Agri Dominici, которой учредил епархию Сакатекаса, выделив её из архиепархии Гвадалахары. В этот же день епархия Сакатекаса вошла в митрополию Гвадалахары. 

13 января 1962 года епархия Сакатекаса передала часть своей территории территориальной прелатуре Хесус Мария дель Наяр.

25 ноября 2006 года епархия Сакатекаса вошла в митрополию Сан-Луис-Потоси.

Ординарии епархии 
 епископ Ignacio Mateo Guerra y Alba  (28.02.1864 – 7.06.1871);
 епископ José Maríe del Refugio Guerra y Alva (29.07.1872 – 1888);
 епископ Buenaventura del Purísimo Corazón de María Portillo y Tejeda (27.05.1888 – 19.06.1899);
 епископ José Guadalupe de Jesús de Alba y Franco (14.12.1899 – 11.07.1910);
 епископ Miguel María de la Mora y Mora  (9.02.1911 – 24.02.1922);
 епископ Ignacio Placencia y Moreira  (27.10.1922 – 5.12.1951);
 епископ Francisco Javier Nuño y Guerrero  (5.12.1951 – 18.12.1954);
 епископ Antonio López Aviña (21.06.1955 – 14.12.1961) – назначен архиепископом Дуранго;
 епископ Adalberto Almeida y Merino  (14.04.1962 – 24.08.1969) – назначен архиепископом Чиуауа;
 епископ José Pablo Rovalo Azcué (18.05.1970 – 15.07.1972);
 епископ Rafael Muñoz Núñez (20.07.1972 – 1.06.1985) – назначен епископом Агуаскальентеса;
 епископ Хавьер Лосано Барраган (28.110.1984 – 31.10.1996) - назначен директором Папского совета по пастырскому попечению о работниках здравоохранения;
 епископ Fernando Mario Chávez Ruvalcaba (20.01.1999 — 8.10.2008);
 епископ Carlos Cabrero Romero (8.10.2008 — 3.04.2012) — назначен архиепископом Сан-Луис-Потоси;
 епископ Sigifredo Noriega Barceló (2.08.2012 — по настоящее время);

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3

Ссылки 
 Официальный сайт  
 Информация 

Католические епархии Мексики